Qianjiang steht für:

 Qianjiang (Hubei) (chinesisch 潜江市 Qiǎnjiāng Shì), kreisfreie Stadt in der Provinz Hubei, Volksrepublik China
 Qianjiang (Chongqing) (chinesisch 黔江区 Qiánjiāng Qu), Stadtbezirk von Chongqing, Volksrepublik China
 Qianjiang (Xingbin) (chinesisch 迁江镇 Qiānjiāng Zhèn), Großgemeinde des Stadtbezirks Xingbin in Guangxi, Volksrepublik China
 Qianjiang-Gruppe (chinesisch 钱江 Qián Jiāng), Motorradhersteller in der Volksrepublik China